Ижевская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Ижевске:

 Ижевская ТЭЦ-1
 Ижевская ТЭЦ-2
 Ижевская ТЭЦ-3 (не достроена)